Садовина може бити:

 Черкез Садовина, насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Јерли Садовина, насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија